Pulau Kaung är en ö i Indonesien.   Den ligger i provinsen Nusa Tenggara Barat, i den sydvästra delen av landet,  km öster om huvudstaden Jakarta. Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen på Pulau Kaung är mycket platt. Öns högsta punkt är  meter över havet. Den sträcker sig 0,6 kilometer i nord-sydlig riktning, och 0,7 kilometer i öst-västlig riktning.  I omgivningarna runt Pulau Kaung växer i huvudsak städsegrön lövskog.

I övrigt finns följande på Pulau Kaung:

Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är september, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är juni, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Öar i Nusa Tenggara Barat